Верховцев — русская фамилия.

Верховцевы — русский дворянский род.
 Верховцев, Александр Аполлонович (1837—1900) — российский инженер-железнодорожник, управляющий ряда железных дорог Российской империи, тайный советник.
 Верховцев, Аполлон Ильич (1811—1886) — почётный опекун Московского опекунского совета, действительный тайный советник.
 Верховцев, Владимир Николаевич (род. 1955) — советский и российский военный деятель, генерал-полковник ВС России, 7-й руководитель 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации, кандидат технических наук.
 Верховцев, Леонид Аполлонович (1843—1903) — управляющий делами технического комитета Главного интендантского управления, тайный советник.
 Верховцев, Сергей Фёдорович (1843—1893) — художник-скульптор.
 Верховцев, Фёдор Андреевич (1804—1867) — ювелир-художник, основатель мастерской золотых, серебряных и бронзовых изделий.
 Верховцев, Юрий Валентинович (1953—2018) — генерал майор юстиции.

См. также